Hawken ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Hawken (* 1946), US-amerikanischen Umweltschützer

Hawken steht für: 
 Hawken (Computerspiel), ein Computerspiel des kalifornischen Studios „Adhesive Games“